Landesliga Bayern ist der Name folgender Ligen im Bundesland Bayern:
 Eishockey-Landesliga Bayern
 Fußball-Landesliga Bayern